Китале () — город в Кении, в провинции Рифт-Валли. Расположен недалеко от границы с Угандой, вблизи горы Элгон, на высоте около 2100 м над уровнем моря. Административный центр округа Транс-Нзойя.

История 
Город был основан в 1908 году белыми поселенцами. В 1926 году сюда была проведена ветка железной дороги от Элдорета, что способствовало дальнейшему развитию города.

Экономика 
Китале известен как важный рынок сельскохозяйственной продукции региона. Вблизи города выращиваются подсолнечник, бобовые, маис, кофе, чай и другие культуры. Распространено также агролесоводство.

Население 
По данным на 2012 год население Китале составляет 84 526 человек; по данным переписи 1999 года оно составляло 63 245 человек.

Город является центром одноимённой католической епархии.

Достопримечательности 
Недалеко от города находится национальный парк Болото Сайва. В Китале имеется музей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея Китале 

Города Кении
Рифт-Валли